Hanitzsch ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Hanitzsch (* 1933), deutscher Karikaturist, Journalist und Autor
 Renate Hanitzsch (* 1935), deutsche Medizinerin und Hochschullehrerin